Marble Mountains (Californie)

Voir aussi
 Marble Mountain, village canadien en Nouvelle-Écosse
 Montagne de Marbre (Vietnam)